Rafael Lledó García, Spaans componist
 Rafael Martínez Lledó, Spaans zanger
 Rafael Lledó (basketballer), Argentijns basketballer